Letnie Mistrzostwa Polski w Kombinacji Norweskiej 2013 – zawody o letni tytuł mistrza Polski w kombinacji norweskiej, zorganizowane przez Polski Związek Narciarski, odbyły się w dniach 1–8 września 2013 roku w Szczyrku na skoczni Skalite oraz w Zakopanem na skoczni Wielka Krokiew.

Zawodnicy rywalizowali o tytuł mistrza Polski na skoczni normalnej K-95 i dużej K-120. Złoty medal na skoczni normalnej zdobył Mateusz Wantulok. Srebrny medal wywalczył Wojciech Marusarz, a brązowy – Jan Łowisz. W zawodach rozgrywanych na dużym obiekcie najlepszy okazał się Paweł Słowiok. Drugie miejsce wywalczył Szczepan Kupczak, a trzeci był mistrz polski ze skoczni normalnej Mateusz Wantulok.

W pierwszym konkursie wystartowało 24 zawodników, a w drugim 21.

Wyniki

Konkurs indywidualny na skoczni K 95 (01.09.2013)

Konkurs indywidualny na skoczni K 120 (07.09.2013 r.)

Bibliografia 
 
 
 
 

Sezon 2013/2014 w kombinacji norweskiej
Mistrzostwa Polski w kombinacji norweskiej
2013 w polskim sporcie
Zawody sportowe w  Szczyrku
Zawody sportowe w Zakopanem